13-й чемпионат Европы по баскетболу () — проходил в «Зале Столетия» польского города Вроцлав с 4 октября по 13 октября 1963 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 2 группы. Чемпионом стала сборная СССР (7-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Испании Эмилиано Родригес.

Первый раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Плей-офф за 13-16 места

Плей-офф за 9-12 места

Плей-офф за 5-8 места

Финал

Итоговое положение

Награды

Составы команд 
1. СССР: Янис Круминьш, Геннадий Вольнов, Яак Липсо, Арменак Алачачян, Гурам Минашвили, , Юрис Калныньш, Александр Травин, Александр Петров, Вячеслав Хрынин, Вадим Гладун, Олгертс Юргенсонс (Тренер: Александр Гомельский)

2. Польша: , , , Анджей Пстроконский, Лешек Арент, , , Веслав Лангевич, , , ,  (Тренер: Витольд Загурский)

3. Югославия: Радивой Корач, Иво Данеу, , , Борут Бассин, , , , Живко Казун, Эмиль Логар, ,  (Тренер: Александр Николич)

Судьи 
  
  Шауль Каспи
  Афиф Каялы
  Никола Колев
  Ларс-Эрик Парсбро
  Андре Питу
  Чеслав Рачиньский
  Антониос Скилояннис
  Гоффредо Сусси
  Збигнев Хегерле

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe EuroBasket 1963

 
1963 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1963 году